Slapy může označovat:
 skupina slapů (kataraktů, peřejí, prahů) v říčním korytě
 slapové jevy
 slapové síly – periodické deformace Země či jiného velkého kosmického tělesa (u Země způsobené gravitačním působením Měsíce a Slunce projevující se ve formě přílivu a odlivu)
 Slapy (loď) – zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi

místopisné jméno
 Slapy – obec na levém břehu Vltavy v okrese Praha-západ
 vodní nádrž Slapy – přehradní nádrž na řece Vltavě u výše uvedené obce
 vodní elektrárna Slapy
 Slapy (okres Tábor) – obec 4 km jihozápadně od Tábora v okrese Tábor
 Slapy (Frýdštejn) – část obce Frýdštejn v okrese Jablonec nad Nisou

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno